Vernon steht für:

 Vernon (Name), Vor- und Familienname
 Vernon (Petite Sauldre), Fluss im Département Cher, Frankreich
 Vernon (Romanche), Fluss im Département Isère, Frankreich
 Vernon (British Columbia), Ort im südlichen Hinterland der Provinz British Columbia, Kanada
 North West Vernon Island, Insel der Vernon-Inseln, Northern Territory, Australien

Unternehmen:
 Vernon Industries, britischer Automobilhersteller
 Vernon Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Vernon Automobile Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in Frankreich:
 Vernon (Ardèche), Gemeinde im Département Ardèche, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Vernon (Eure), Stadt im Département Eure, Region Normandie
 Vernon (Vienne), Gemeinde im Département Vienne, Region Nouvelle-Aquitaine
 Vernon (Ain), Weiler in der Gemeinde Sonthonnax-la-Montagne, Département Ain, Region Auvergne-Rhône-Alpes

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vernon (Alabama)
 Vernon (Arizona)
 Vernon (Colorado)
 Vernon (Connecticut)
 Vernon (Delaware)
 Vernon (Florida)
 Vernon (Georgia)
 Vernon (Idaho)
 Vernon (Illinois)
 Vernon (Indiana)
 Vernon (Iowa)
 Vernon (Kalifornien)
 Vernon (Kansas)
 Vernon (Kentucky)
 Vernon (Louisiana)
 Vernon (Maryland)
 Vernon (Michigan)
 Vernon (Mississippi)
 Vernon (Village, New York)
 Vernon (Town, New York)
 Vernon (Ohio)
 Vernon (Oklahoma)
 Vernon (Pennsylvania)
 Vernon (Tennessee)
 Vernon (Texas)
 Vernon (Utah)
 Vernon (Vermont)
 Vernon (West Virginia)
 Vernon (Wisconsin), im Waukesha County
 Vernon (Town), Town(ship) im Waukesha County, Wisconsin
 Vernon Center (Minnesota)
 Vernon Center (New York)
 Vernon Heights, Tennessee
 Vernon Hill (Massachusetts)
 Vernon Hill (Virginia)
 Vernon Hills, Illinois
 Vernon Mills, Virginia
 Vernon Park, New York
 Vernon Springs, Iowa
 Vernon Square, Virginia
 Vernon Valley (New Jersey)
 Vernon Valley (New York)
 Vernon View (Georgia)
 Vernon View (Iowa)

Siehe auch:
 Kanton Vernon (Begriffsklärung)
 Mount Vernon